Die 1. Amateurliga Württemberg 1956/57 war die siebte Saison der 1. Amateurliga. Der VfB Friedrichshafen gewann die württembergische Fußballmeisterschaft mit drei Punkten Vorsprung vor VfR Schwenningen. Friedrichshafen qualifizierte sich damit für die Aufstiegsrunde zur II. Division, wo man an Borussia Fulda und Amicitia Viernheim scheiterte.

Der FV Nürtingen stieg als Tabellenletzter direkt in die 2. Amateurliga ab. Den letzten Absteiger ermittelten die punktgleichen Mannschaften des FV Ebingen und FV Kornwestheim in einem Entscheidungsspiel. Nachdem Ebingen mit 2:1 n. V. gewann, musste Kornwestheim ebenfalls absteigen.

Abschlusstabelle

Entscheidungsspielen um den Abstieg 

|}

Aufstiegsrunde zur 2. Oberliga Süd

Weblinks 
 1. Amateurliga Württemberg 1956/57

Fußballsaison 1956/57
1956